Тупіцин, або Тупицин — російське прізвище.

Відомі носії:
 Тупіцин Михайло Миколайович (1906—1993) — радянський партійний і державний діяч.
 Тупіцин Юрій Гаврилович (1925—2011) — російський радянський письменник-фантаст та військовий льотчик.

Див. також 
 Тупіцини

Російські прізвища